Кубок північноірландської ліги 2016–2017 — 31-й розіграш Кубка північноірландської ліги. Переможцем стала Балліміна Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 серпня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 серпня 2016

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|12 жовтня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 листопада 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 грудня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок північноірландської ліги на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі
2017 у футболі